Amalia Enriqueta Carlota de Solms-Baruth (en alemán, Amalie Henriette Charlotte zu Solms-Baruth; Kliczków, 30 de enero de 1768-Karlsruhe, 31 de octubre de 1847) fue una condesa de Solms-Baruth de nacimiento. Era la única hija del conde Juan Cristián II de Solms-Baruth y de su esposa, la condesa Federica Luisa de Reuss-Köstritz. Por su matrimonio también fue princesa de Hohenlohe-Langenburg.

Por el lado materno era tataranieta del español Isidro Casado de Acevedo y Rosales, I marqués de Monteleón, firmante del Tratado de Utrecht, y quién era descendiente de tres importantes pintores españoles; su abuelo era Juan Bautista Martínez del Mazo, su bisabuelo Diego Velázquez, y su tatarabuelo Francisco Pacheco.

Matrimonio y descendencia 

Contrajo matrimonio el 30 de enero de 1789 con Carlos Luis, príncipe heredero de Hohenlohe-Langenburg, hijo de Cristián Alberto, príncipe soberano de Hohenlohe-Langenburg, y de la princesa Carolina de Stolberg-Gedern. Tuvieron trece hijos:

 Luisa Carolina (1789-1789).
Isabel (1790-1830), se casó con Víctor Amadeo, landgrave de Hesse-Rotenburg, duque de Ratibór. El matrimonio solo procreó una hija nacida muerta.
Constanza (1792-1847), se casó con Francisco José, V príncipe de Hohenlohe-Schillingsfürst, con descendencia.
Emilia (1793-1859), se casó con el conde Federico Luis de Castell-Castell, con descendencia.
Ernesto I (1794-1860), sucedió a su padre como príncipe de Hohenlohe-Langenburg. Se casó en 1828 con la princesa Feodora de Leiningen (1807-1872), media hermana de la reina Victoria del Reino Unido, con descendencia.
Federico (1797-1797).
María Enriqueta (1798-1798).
Luisa (1799-1881), se casó con el príncipe Adolfo de Hohenlohe-Ingelfingen.
Juana (1800-1877), se casó con el conde Emilio Cristián de Erbach-Schönberg.
Inés (1804-1835), se casó con Constantino, príncipe heredero de Löwenstein-Wertheim-Rosenberg, con descendencia.
Gustavo Enrique (1806-1861).
Elena (1807-1880), se casó con el príncipe Eugenio de Wurtemberg, sobrino del rey Federico I de Wurtemberg, con descendencia.
Enrique (1810-1830).

Abuela de Europa 

Debido al matrimonio de sus hijos y nietos, es ancestro de varios monarcas europeos:

 Juan Adán II de Liechtenstein es el bisnieto de la infanta María Teresa de Portugal, cuya madre, Adelaida, era nieta de Amalia Enriqueta.

 Enrique de Luxemburgo también es descendiente de Adelaida a través de su hija, María Ana.

 Carlos XVI Gustavo de Suecia es hijo de Sibila, quien era tataranieta del hijo de Amalia Enriqueta, el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg.

 Beatriz de los Países Bajos es hija del príncipe Bernardo de Lippe-Biesterfeld, quien era bisnieto de la hija de Amalia Enriqueta, Emilia.

 Sofía de España y Constantino II de Grecia son hijos de Federica de Hannover, cuya abuela, la emperatriz Augusta Victoria, era nieta del hijo de Amalia Enriqueta, el príncipe Ernesto I de Hohenlohe-Langenburg.

Ancestros

Referencias 

Amalia Enriqueta
Condesas de Alemania
Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Princesas de Alemania del siglo XVIII
Princesas de Alemania del siglo XIX